Biakspechtpapegaai
 Bruijns spechtpapegaai
 Finsch' spechtpapegaai
 Geelkapspechtpapegaai
 Meeks spechtpapegaai
 Sclaters spechtpapegaai